Пуерто де Пиједра има више значења:

 Пуерто де Пиједра (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пуерто де Пиједра (Николас Флорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику